Taylor Gang peut désigner :

 , chanson du rappeur américain Wiz Khalifa
 Taylor Gang Entertainment, label indépendant américain et société spécialisée en management, en production et dans le cinéma
 Jack Taylor Gang, gang de hors-la-loi du far west

Homonymie